Downing (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Downing (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Downing Street, een straat in Londen, vooral bekend vanwege het adres 10 Downing Street, de ambtswoning van de Britse premier
 George Downing, een Engelse diplomaat tijdens de Engelse burgeroorlog
 Russell Downing, een Engels wielrenner